Ikari Warriors peut évoquer :
 Ikari Warriors, un jeu vidéo créé par SNK ;
 Ikari Warriors, une série de jeux vidéo créé par SNK ;
 Ikari Warriors, un système d'arcade créé par SNK ;
 Ikari III: The Rescue, le troisième jeu de la série créé par SNK.